Ferraresi – cognome italiano
Adriana Ferraresi Del Bene
Cesare Ferraresi, violinista e didatta italiano
Vittorio Ferraresi, politico italiano
Nahuel Ferraresi, calciatore venezuelano

Pagine correlate 

Ferrarese
Ferrara (disambigua)